Reine des fourmis
La Reine des fourmis a disparu

Voir aussi 
Le Roi des fourmis, chanson de Michel Polnareff